Volta je lahko priimek osebnosti ali zemljepisni pojem:
 Alessandro Volta, italijanski fizik (1745-1827)
Volta Mantovana, mesto in občina v Italiji
Porta Volta, nekdanja mestna vrata v Milanu
 reka Volta in akumulacijsko jezero Volta v zahodni Afriki (Gana, Burkina Faso).
 Zgornja Volta - francoska kolonija v Afriki (1919-1960), danes Burkina Faso.